Jörgen Elofsson – paroliere e compositore svedese
 Felix Elofsson – sciatore freestyle svedese
 Per Elofsson – ex fondista svedese